Pieria – jednostka regionalna w Grecji
 Pieria – dawna jednostka podziału administracyjnego (nomos) w Grecji